Le Guaracha est un pays imaginaire où se déroulent certaines des aventures de Spirou et Fantasio.

C'est une petite république située non loin du Venezuela. Elle jouxte la tout aussi petite République de Palombie (ou República palombiana).

Géographie 

Comme sa voisine palombienne, le Guaracha a une jungle très dense dans laquelle il existerait d'ailleurs une fontaine de jouvence.

La faune tropicale du Guaracha est celle de l'Amazonie : jaguars, perroquets et aras, piranhas.

Politique 
On ne sait rien sur la politique au Guaracha hormis que l'armée est très présente dans la capitale et qu'il connaît les problèmes des paysans sans terre.

On sait aussi que Zantafio, sous le nom de général Zantas, avait lors de son coup d'État en Palombie projeté d'envahir le Guaracha.

Voir aussi 

Les aventures de Spirou et Fantasio.
Palombie.

Amérique latine
Pays de fiction en Amérique
Spirou et Fantasio (période Franquin)